Jméno a příjmení Josef Zedník má více nositelů:

 Josef Zedník (1921–2006) – československý politik, poúnorový poslanec ČSL
 Josef Zedník (malíř) (* 1959) – český malíř, sochař a pedagog
 Josef Zedník (matematik) (* 1936) – český matematik, práce z oboru algebry a teorie čísel